Misrati ist der Familienname folgender Personen:
 Hala Misrati, libysche Fernsehmoderatorin
 Motasem Al-Misrati, libyscher Fußballspieler